

Architettura
 Casino Venier – palazzo di Venezia
 Palazzo Venier dei Leoni – palazzo di Venezia
 Villa Venier – villa di Mira
 Villa Venier – villa di Sommacampagna

Persone
 Antonio Venier (1330-1400) – doge veneziano
 Antonio Jacopo Venier (1422-1479) – cardinale italiano
 Enrico Venier (1882-1934) – pallanuotista e nuotatore italiano
 Francesco Venier (1489-1556) – doge veneziano
 Gerolamo Venier (..-XVIII secolo) – compositore italiano
 Gianluca Venier (1968) – bassista italiano
 Iacopo Venier (1966) – politico italiano
 Lorenzo Venier (1510-1550) – poeta italiano
 Maffeo Venier (1550-1586) – arcivescovo italiano
 Mara Venier (1950) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Massimo Venier (1967) – regista italiano
 Sebastiano Venier (1496-1578) – doge veneziano
 Simone Venier (1984) – canottiere italiano
 Stefano Venier (1963) - dirigente d'azienda italiano

Altro
Venier – famiglia dell'aristocrazia veneziana
Castel Venier – villaggio croato nel comune di Posedarje

Pagine correlate 

 Vanier